Adventice peut désigner :
 adventice, en botanique, une espèce végétale étrangère à la flore indigène d'un territoire dans lequel elle est accidentellement introduite ;
 adventice, en biologie, une couche reliant l'organe qu'elle entoure au tissu environnant.